Die Spielzeit 2010/11 war die 64. reguläre Austragung der zweitklassigen Schweizer National League B. Der EHC Visp setzte sich in den Playoff-Finalspielen in vier Begegnungen gegen den Lausanne HC durch und gewann seine zweite NLB-Meisterschaft nach 1960. Aus der 1. Liga war mangels Interesse keine Mannschaft in die Nationalliga B aufgestiegen.

Teilnehmer 
Die NLB 2010/11 wurde mit denselben Teams ausgetragen, die die vorangegangene Saison beendet hatten.
Damit gehörten der zweiten Spielklasse in der Spielzeit 2010/11 folgende zehn Mannschaften an:

Modus 
Die Saison gliederte sich in zwei Teile; eine Qualifikation und eine Finalrunde.
In der Qualifikation spielten seit der Saison 2009/10 die zehn Vereine fünfmal gegen jeden Gegner, damit wurden folglich 45 Runden absolviert.

Danach ermittelten die besten acht Mannschaften den Schweizer B-Meister im Play-off-Stil. Die Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden nach dem Modus Best of seven gespielt.

Der Gewinner des Finals spielt gegen den Verlierer der NLA-Play-Outs eine Relegation im Modus Best-of-Seven aus.

Vorrunde

Tabelle Hauptrunde

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte; Fett: Saisonbestwert

Play-Offs 
Seit 2007 dürfen für den Viertelfinal die vier bestklassierten Clubs der Reihe nach einen Gegner aus den Plätzen 5–8 der Tabelle wählen. Die Play-offs wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen.

Turnierbaum

Viertelfinal

HC La Chaux-de-Fonds – HC Sierre-Anniviers 4:0 
 11. Februar 2011 HCC – HCS 4:0 (1:0;1:0;2:0)
 13. Februar 2011 HCS – HCC 4:5 (1:2;2:1;1:2)
 15. Februar 2011 HCC – HCS 6:4 (1:1;3:2;2:1)
 18. Februar 2011 HCS – HCC 4:5 (1:2;1:3;2:0)

EHC Olten – EHC Basel Sharks 4:0 
 11. Februar 2011 EHCO – EHCBS 4:3 n. V. (0:1;3:1;0:1;1:0)
 13. Februar 2011 EHCBS – EHCO 3:4 (2:1;0:2;1:1)
 15. Februar 2011 EHCO – EHCBS 5:4 n. V. (2:0;1:1;1:3;1:0)
 18. Februar 2011 EHCBS – EHCO 3:4 (1:1;0:2;2:1)

HC Lausanne – HC Ajoie  4:3 
 11. Februar 2011 LHC – HCA 0:1 n. V. (0:0;0:0;0:0;0:1)
 13. Februar 2011 HCA – LHC 1:3 (1:0;0:1;0:2)
 15. Februar 2011 LHC – HCA 1:2 (0:0;0:1;1:1)
 18. Februar 2011 HCA – LHC 0:2 (0:1;0:0;0:1)
 20. Februar 2011 LHC – HCA 2:5 (1:4;0:1;1:0)
 22. Februar 2011 HCA – LHC 0:3 (0:2;0:0;0:1)
 25. Februar 2011 LHC – HCA 6:2 (3:1;1:1;2:0)

SC Langenthal – EHC Visp 2:4 
 11. Februar 2011 SCL – EHCV 2:4 (1:3;1:1;0:0)
 13. Februar 2011 EHCV – SCL 4:3 (1:1;3:0;0:2)
 15. Februar 2011 SCL – EHCV 5:2 (1:1;2:0;2:1)
 18. Februar 2011 EHCV – SCL 4:3 (1:1;2:1;1:1)
 20. Februar 2011 SCL – EHCV 10:4 (2:1;5:0;3:3)
 22. Februar 2011 EHCV – SCL 6:1 (4:0;1:0;1:1)

Halbfinal

EHC Olten – Lausanne HC 2:4 
 27. Februar 2011 EHCO – LHC 3:4 (1:3;1:0;1:1)
 1. März 2011 LHC – EHCO 4:3 n. P. (0:0;2:1;1:2;1:0)
 4. März 2011 EHCO – LHC 4:1 (1:0;1:1;2:0)
 6. März 2011 LHC – EHCO 3:0 (1:0;0:0;2:0)
 8. März 2011 EHCO – LHC 3:2 (1:1;1:1;1:0)
 11. März 2011 LHC – EHCO 4:2 (1:0;1:1;2:1)

HC La Chaux-de-Fonds – EHC Visp 3:4 
 27. Februar 2011 HCC – EHCV 3:6 (2:3;0:2;1:1)
 1. März 2011 EHCV – HCC 5:6 n. V. (1:1;1:1;3:3;0:1)
 4. März 2011 HCC – EHCV 3:2 (0:1;3:1;0:0)
 6. März 2011 EHCV – HCC 5:4 n. V. (0:0;4:1;0:3;1:0)
 8. März 2011 HCC – EHCV 7:1 (3:0;3:0;1:1)
 11. März 2011 EHCV – HCC 5:4 n. V. (0:0;3:1;1:3;1:0)
 13. März 2011 HCC – EHCV 3:4 n. V. (0:1;2:0;1:2;0:1)

Final

Lausanne HC – EHC Visp 0:4 
 15. März 2011 LHC – EHCV 1:2 (0:0;0:1;0:1)
 18. März 2011 EHCV – LHC 5:1 (1:0;1:0;3:1)
 20. März 2011 LHC – EHCV 3:4 (1:1;0:3;2:0)
 22. März 2011 EHCV – LHC 3:2 (1:0;2:0;0:2)

Weblinks 
 National League B bei nationalleague.ch

B2010
Eishockeysaison 2010/11